Крини́чна ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Кринична вулиця — вулиця в місті Білгород-Дністровський.
 Кринична вулиця — вулиця в місті Горлівка.
 Кринична вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Кринична вулиця — вулиця в місті Київ, Дарницький район.
 Кринична вулиця — вулиця в місті Київ, Солом'янський район.
 Кринична вулиця — вулиця в місті Суми.
 Кринична вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Кринична вулиця — вулиця в місті Хмельницький.

Вулиці